Шостак – українізована польська назва () польської, литовської і пруської срібної монети 16 — 17 ст. вартістю в 6 грошів.

Антропоніми 
 Шостак (прізвище)